

Новосовхозний — селище, Адамовський район, Оренбурзька область
 Новосовхозний — селище, Табунський район, Алтайський край

Див. також 
 Совхозний